Берёза новоаляскская () — вид растений рода  семейства .

В природе ареал вида охватывает северо-западные районы Северной Америки — от Саскачевана до Юкона и Аляски.

Ботаническое описание 
Дерево высотой до 26 м. Кора от почти белого до коричневого цвета, большей частью свободно расслаивается на тонкие листочки. Молодые веточки густо покрыты смолистыми желёзками.

Листья треугольно-яйцевидные или треугольные, длиной 4—8 см и почти такой же ширины, с длинно оттянутым остриём и усечённым основанием, грубо-остропильчатые, сверху тускло-зелёные, снизу более бледные, в молодости чаще волосистые, на тонких черешках длиной 1,5—3 см.

Пестичные серёжки длиной 3—3,5 см, диаметром 8—12 мм. Прицветные чешуйки голые или, реже, слегка опушённые; средняя лопасть узко-остро-трёхгранная; боковые лопасти вытянутые, шире средней.

Орешек маленький, овальный; крылья шире орешка.

Таксономия 
Вид Берёза новоаляскская входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

новоаляскская
Флора Северной Америки